Дженералз (хоккейный клуб):

 Дженералз (хоккейный клуб, Киев) — украинский хоккейный клуб из города Киев
 Гринсборо Дженералз — американский хоккейный клуб ECHL-лиги из города Гринсборо, Северная Каролина
 Ошава Дженералз — канадский молодёжный хоккейный клуб из города Ошава, Онтарио
 Стони-Крик Дженералз — канадский хоккейный клуб ACH-лиги из города Стони-Крик, Онтарио
 Флинт Дженералз — американский хоккейный клуб IHL-лиги из города Флинт